Dos diferentes clases de buques de guerra japoneses han sido llamados Yūbari:

 La Clase Yūbari de 1923, compuesta únicamente por el Yūbari.
 La Clase Yūbari de 1983, compuesta por los:
 Yūbari (DE-227).
 Yūbetsu (DE-227).